Fuentespalda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuentespalda (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Fuentespalda (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar